Maleševo est un toponyme qui peut désigner :
Maleševo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Golubac, district de Braničevo ;
Maleševo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Rekovac, district de Pomoravlje.